Tonica (muziek), de grondtoon van een toonladder, of het grondtoonakkoord van de toonsoort
 Tonica (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Tonica (geslacht), een geslacht van vlinders